Konstanty Przezdziecki (1846–1897) – polski ziemianin, mecenas sztuki
 Konstanty Przezdziecki (1879–1966) – polski ziemianin, pułkownik

Zobacz też 
 Konstanty Przeździecki